B 214 bezeichnet:
 die Bundesstraße 214 in Deutschland
 die Hohenberger Straße in Österreich

Abkürzung